Iluliumarna bezeichnet:
 Iluliumarna (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iluliumarna (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland